Ермоса Провинсија има више значења:

 Ермоса Провинсија (Фронтера), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ермоса Провинсија (Точтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику